Thriller kan syfta på:

 Thriller – en film- och litteraturgenre som kännetecknas av spänning
 Thriller (musikalbum) – musikalbum av Michael Jackson
 Thriller (sång) – låt av Michael Jackson från albumet Thriller
 Thriller – en grym film – en film av Bo Arne Vibenius
 Tsunami (berg- och dalbana), ursprungligen Thriller – en tidigare berg- och dalbana